

Miejscowości i ich części w Polsce

Administracja 
 Janów – gmina wiejska, powiat częstochowski, woj. śląskie
 Janów – gmina wiejska, powiat sokólski, woj. podlaskie
 Janowo (daw. gmina Janów) – gmina wiejska, powiat nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie
dawne gminy:
 Janów – dawna gmina wiejska, powiat konstantynowski, gubernia siedlecka
 Janów – dawna gmina wiejska, powiat drohicki, woj. poleskie
 Janów – dawna gmina wiejska, powiat katowicki, woj. śląskie potem woj. katowickie
 Janów – dawna gmina wiejska, powiat trembowelski, woj. tarnopolskie
 Janów – dawna gmina wiejska, powiat kalwaryjski, gubernia suwalska
 Janów – dawna gmina wiejska, powiat lwowski, dystrykt Galicja

 Janów – gromada w powiecie bełchatowskim (piotrkowski/bełchatowski)
 Janów – gromada w powiecie częstochowskim
 Janów – gromada w powiecie sochaczewskim
 Janów – gromada w powiecie sokólskim

W innych państwach 
 Na Ukrainie
 Iwano-Frankowe (dawniej Janów) –  osiedle typu miejskiego w obwodzie lwowskim (rejon jaworowski)
 Janów – wieś w obwodzie lwowskim (rejon starosamborski)
 Dołyna (dawniej Janów) – wieś w obwodzie tarnopolskim
 Janów – wieś w obwodzie winnickim
 Janów – wieś w rejonie iwanickim obwodu wołyńskiego
 dawna wieś koło miasta Prypeć w obwodzie kijowskim
 stacja kolejowa Janów na linii Czernihów-Owrócz

 Na Białorusi
 Janów – miasto rejonowe w obwodzie brzeskim
 Na Litwie
 Janów – miasto siedziba rejonu w okręgu kowieńskim.

Osoby noszące nazwisko Janów 
 Jan Janów – polski językoznawca, historyk literatury religijnej

Zobacz też 
 Janowo, Janów Karwicki, Janów Lubelski, Janów Podlaski, Janów-Mikołajówka, Kolonia Janów, Kolonia Janowska, Naprzód Janów, Nowy Janów, Staw Janów
 Januw w Izraelu